Нанте́р () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, адміністративний центр департаменту О-де-Сен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розміщений на відстані близько 13 км на північний захід від Парижа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 34028 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 88467,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

 Арена Дефанс

Уродженці 
 Франсуа Анріо (1759—1794) — учасник Великої французької революції 1789-1794 рр., якобінець, прибічник Робесп'єра.
 Сада Тьюб (* 1995) — сенегальський футболіст, нападник.

Галерея зображень

Посилання 

 Сайт мерії муніципалітету Нантер
 [ Розташування муніципалітету Нантер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту О-де-Сен

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту О-де-Сен